Foohs ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Foohs (1871–1940), Priester der Diözese Speyer, Militärpfarrer, im Ersten Weltkrieg Feldgeistlicher
 Ludwig Foohs (1854–1925), deutscher Rentamtmann